Příjmení Balvín nese více různých osobností:

 František Balvín (1915–2003) - český lyžař, olympionik
 Jiří Balvín (* 1953) – generální ředitel České televize a ředitel TV Óčko a od července 2013 do ledna 2014 ministr kultury ve vládě Jiřího Rusnoka
 Josef Balvín (1923–2009) – český dramaturg a překladatel z němčiny
 Ondřej Balvín (* 1992) – český profesionální basketbalista

Česká příjmení